Лос Пикачос има више значења:

 Лос Пикачос (Виља де Алварез), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Пикачос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Пикачос, Ел Пикачо (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Пикачос (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Пикачос (Толиман), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Пикачос (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Пикачос (Уачинера), насеље у савезној држави Сонора у Мексику